Prima battaglia navale di Narvik – combattuta il 10 aprile 1940 tra una squadra navale britannica ed una tedesca
 Seconda battaglia navale di Narvik – combattuta il 13 aprile 1940 tra una squadra navale britannica ed una tedesca
 Battaglia terrestre di Narvik – combattuta tra il 9 aprile e l'8 giugno 1940 tra le forze tedesche ed un contingente Alleato comprendente truppe britanniche, francesi, norvegesi e polacche